Beyond Good and Evil (litt. « au-delà du bien et du mal ») est la traduction anglaise de l'œuvre de Friedrich Nietzsche, Par-delà le bien et le mal (Jenseits von Gut und Böse). Cette expression peut désigner également :

Beyond Good and Evil, un jeu vidéo sorti en 2003.
Beyond Good and Evil 2, sa suite
Beyond Good and Evil, un album du groupe de rock anglais The Cult.